Stetten puede referirse a:

 Stetten al mercado frío en el distrito de Sigmaringa en Baden-Wurtemberg.
 Stetten en la orilla septentrional del lago de Constanza en Baden-Wurtemberg.
 Stetten, comuna francesa del departamento del Alto Rin. 
 Stetten, comuna suiza del cantón de Argovia. 
 Stetten, comuna suiza del cantón de Schaffhausen.
Stetten (Renania-Palatinado), municipio de Alemania.